Андрей Лабош (;, Шид, Воеводина, Австрийская империя (ныне Сербия) — , село Руски-Крстур, Воеводина (ныне Сербия)) — русинский церковный и общественный деятель, поэт.

Биография 
Выпускник Загребской русинской грекокатолической семинарии. Во время учёбы заинтересовался чешской и польской литературами, участвовал в иллирийском движении, писал поэзию.

Его стихотворение «Slavia» было опубликовано в альманахе «Бачка вила» (Нови Сад, первая половина 1840-х годов)э

В ноябре 1852 был рукоположен. В 1853-1860 годах служил священником в Далмации в с. Врлика (ныне Хорватия), в 1860-1864 и 1876-1878 годах — в Нови Саде, где 1862 году открыл церковную школу, работавшую до 1921 г.,  в 1864-1876 и 1878-1912 — в с. Русский Крстур.

Отец Андрея и Владислава Лабошей.

Литература 
 Лабош Ф. История Русинох Бачкей, Сриму и Славониї 1745–1918. Вуковар, 1979; 
 Миз Р. Живoт чeчe и капка. Истoрия парoхиї у Руским Кeрeстурe. Нoви Сад, 2010;  
 Миз Р. Наша Цeрква з нарoдoм oд пoчатку. Истoрия парoхиї у Нoвим Садзe. Нoви Сад, 2013;  
 Лобош-Гайдук Л. Цеплосц дїлох, перли словох – штверо дїяче у култури зоз Шиду з презвиском Лабош. Нови Сад, 2015. 

Священники Русинской грекокатолической церкви
Русинские поэты